Campionatul Mondial de Handbal Masculin este organizat de Federația Internațională de Handbal începând cu anul 1938. 

Primul Campionat Mondial a avut loc în Germania în 1938, care implică patru echipe din Europa. De-a lungul istoriei lor, Campionatul Mondial a fost dominată de echipe europene, orice medalie a fost încă să fie câștigată de non-europeni.

De-a lungul anilor, organizarea Campionatelor Mondiale s-a schimbat. Inițial, au existat jocuri de grup, atât în rundele preliminare și principalele, dar mai recent un sistem knock-out a fost aplicată după runda preliminară.

La ediția din acest an, echipa națională a Danemarcei devine prima națională care reușește să câștige trei finale consecutive cu trei adversari diferiți.

Finale 

'''La CM din 1938 s-a jucat o singură grupă a câte 4 echipe, iar locul l-au obținut în funcție de întâlnirile directe.

Clasament

Top Medalii

Lista cu țările gazde
Lista cu țările gazde după numărul de campionate găzduite plus echipele care au triumfat la ei acasă.

Golgheteri (1954-2017)

Participare detalii

Vezi și 
 Campionatul Mondial de Handbal Feminin
 Campionatul European de Handbal Masculin
 Campionatul European de Handbal Feminin

Note

Fondări în 1938
 
Handbal